Richard King – tecnico del suono statunitense
 Richard King – imprenditore statunitense